Scapin – calzatura tipica della Valsesia
 Angelo Scapin – calciatore italiano
Giovanni Battista Scapin – ammiraglio italiano
 Virgilio Scapin – scrittore e libraio italiano
 Ylenia Scapin – judoka italiana

Pagine correlate 

 Scapino